La désignation  Triptyque de l'Annonciation est donnée à plusieurs peintures d'art chrétien, des retables triptyques  ayant comme panneau principal une Annonciation :
  Triptyque de l'Annonciation,  dit Triptyque de Mérode, de Robert Campin, Metropolitan Museum of Art, New York

 Triptyque de l'Annonciation de Lorenzo Monaco, Galleria dell'Accademia de Florence 
 Triptyque de l'Annonciation de Rogier van der Weyden (panneau central au Musée du Louvre, les latéraux à la galerie Sabauda (Turin) ;
 Triptyque de l'Annonciation d'Aix de Barthélemy d'Eyck, dispersé dans trois musées,
 Triptyque de l'Annonciation de Carlo Braccesco daté de la fin du ,

Les panneaux latéraux peuvent contenir d'autres épisodes de la Vie de la Vierge, ou des saints en relation avec la scène principale (ou avec le commanditaire de l'œuvre).

Articles connexes 
 L'Annonciation dans les arts
 Représentation artistique de la Vierge Marie

 
A